Термин Pd има више значења.

 Ознака за хемијски елемент паладијум; правилна употреба: искључиво латинички транскрипт -{Pd}-.
 Демократска партија, политичка странка у Италији.
 Демократска партија, политичка странка у Пољској
 Farmakodinamika